La Serie C2 1983-1984 fu il sesto campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 18 settembre 1983 e si concluse il 3 giugno 1984.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1984-1985.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Il Sant'Elena è stato sospeso, e successivamente radiato dalla FIGC, alla 18ª giornata. Tutte le partite disputate o da disputare da essa sono state annullate.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1984-1985.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1984-1985.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1984-1985.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1984-1985.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983